Asociación Deportiva Carmelita é um clube de futebol costarriquenho com sede em Alajuela. A equipe compete na Campeonato Costarriquenho de Futebol.

História 
O clube foi fundado em 1948.

Ligações externas 
´Sítio oficial 

Clubes de futebol da Costa Rica
Clubes de futebol fundados em 1948
Alajuela